Labour-kabinet 1964-1970, twee kabinetten geleid door de Britse premier Harold Wilson
 Kabinet-Wilson III (1974-1976), een kabinet geleid door de Britse premier Harold Wilson
 Kabinet-Woodrow Wilson (1913-1921), de kabinetten geleid door de Amerikaanse president Woodrow Wilson